Ein Subject Matter Expert (SME) ist eine Person, die in einer bestimmten Domäne oder einem bestimmten Bereich oder Thema Experte ist. 
Ein SME kann jeder sein, der in einem speziellen Bereich tiefe Kenntnisse erworben hat, wie beispielsweise im Maschinenbau, in der Wissenschaft, im Journalismus, in den Rechtswissenschaften oder im Marketing. Ein Fachexperte ist somit ein Experte mit besonderen Kenntnissen oder Fähigkeiten in einem bestimmten Tätigkeitsbereich (beispielsweise ist ein Buchhalter ein Experte auf dem Gebiet der Buchführung).

Der Begriff hat seine Herkunft aus dem Projektmanagement und wurde im Projektmanagementkonzept Six Sigma eingeführt.

Einzelnachweise 

 SUBJECT MATTER EXPERT (SME) bei ISIXSIGMA

Projektmanagement
Berufliche Funktion